Вергілій, Пу́блій Вергі́лій (Верґі́лій) Маро́н (лат. Publius Vergilius Maro; 15 жовтня 70 до н. е. — 20 вересня 19 до н. е.) — найвидатніший поет стародавнього Риму.
 2798 Вергілій (2798 Vergilius) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Верджел